A 2021-es Formula Regionális Európa-bajnokság a széria harmadik idénye volt, amely 2021-től egybeolvadt a Formula Renault Európa-kupával, így már nem Alfa Romeo, hanem Renault motorokkal hajtott F3 T-318-as modellekkel vettek részt. Ez a konstrukció megfelelt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Formula–3-as géposztály előírásainak. A bajnokság olasz irányítás alatt futott.

A címvédő a brazil Gianluca Petecof volt, aki az FIA Formula–2 bajnokságban folytatta pályafutását, de néhány fordulóra visszatért. Az egyéni bajnok az ART Grand Prix versenyzője, a svájci Grégoire Saucy lett, aki 68 pont előnnyel végzett az élen. A konstruktőri tabellát a francia R-ace GP zárta elsőként.

Csapatok és versenyzők 
Mivel a bajnokság összeolvadt a Formula Renult Európa-kupával, ezért Alfa Romeo helyett, Renault (Alpine) motorokkal vettek részt, továbbra is a  F3 T-318-as kasztnis autókkal. A szabályok szerint összesen 13 csapat nevezhetett, mindegyik 3 autóval, plusz 1 női versenyzővel.

Versenynaptár 
Az előzetes naptárat 2020. december 7-én hozták nyilvánosságra. A sorozat elfogadta a Formula Renault Európa-kupa lebonyolítási rendszerét a versenyhétvégékkel kapcsolatban. Ez alapján az 1. verseny szombaton, a 2. verseny pedig vasárnap került megrendezésre. Eredetileg a belgiumi Spa-Franchochamps lett volna a szezonnyitó helyszíne, azonban áttervezték, hogy Imolában legyen a Formula–1-es emilia-romagnai nagydíj betétprogramjaként, így később Spa végleg kiesett a tervezetből. A Nürburgringen tervezett fordulót törölték a térségben bekövetkezett árvízkatasztrófa miatt, és később a spanyol Ricardo Tormo pályával helyettesítették.

Eredmények

Pontrendszer

Versenyzők

Csapatok 
Egy csapat számára legfeljebb két versenyző szerezhet pontokat.

Megjegyzések 
 - Alessandro Famularo venezuleai pilóta, de olasz licencel versenyez.
 - Oliver Goethe dán pilóta, de monacói licencel versenyez.
 - Brad Benavides amerikai-spanyol pilóta, de spanyol licencel versenyez.
 - Mikhail Belov Franciaországban vendégpilóta volt, ezért nem részesült bajnoki pontokban.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula Regionális